Кламмер ( — прищепка, скоба) — фиксирующий элемент, охватывающий часть поверхности зуба и способствующий удержанию протеза на челюсти.

Конструкция 

Классификация кламмеров:

- по материалу: металлические, пластмассовые, комбинированные;

- по месту прилегания: зубные, десневые (пилоты) и зубодесневые;

- по форме: круглые, полукруглые, ленточные;

- по методу изготовления: прессованные, гнутые, литые;

- по функции: удерживающие, опорные и опорно-удерживающие;

- по охвату зуба: одноплечие, двуплечие, двойные, кольцеобразные, переходные, многозвеньевые (непрерывные).

Материалы для изготовления кламмеров - сплавы металлов: хромоникелевый, хромокобальтовый, золото-платиновый (750-й пробы).

Конструкция удерживающего кламмера:
 плечо – часть кламмера, охватывающая коронку зуба, располагается в зоне между экватором и десной, должно обладать хорошей упругостью и прилегать к поверхности зуба на всем протяжении;
 тело – это мало пружинящая часть, располагающаяся на экваторе зуба (исключение 11 и 12 зубы – тело располагается выше экватора) на его контактной поверхности;
 отросток кламмера расположен в базисе под искусственными зубами параллельно альвеолярному отростку и жестко соединяет сам кламмер с базисом протеза.

Примечания

См. также 
 Шина (медицина)

Ортопедическая стоматология
Медицинское оборудование
Протезы зубов